Список Історичних Енциклопедій, Лексиконів та багатотомних академічних Словників

Старіші видання
Le grand dictionnaire historique. (ed. Louis Moréri), Lyon 1674. // 20-е видання: ... Paris, 1759. - vols. 1-10.
Dictionnaire historique et critique. (ed. Pierre Bayle), Rotterdam, 1697. vols. 1-2. // 4-е видання: ... Amsterdam, 1730.  - vols. 1-4.
 Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée. (ed. F.X.Feller) Paris, Méquignon-Lyon, Guyot, Périsse, 1818-1824, - vol. 1-15.

 Dictionnaire universel d´Histoire et de Géographie. (Ed. Marie-Nicolas Bouillet) Paris : L. Hachette et Cie., 1842. - vol. 1-4.

 The Historians' History of the World. (ed. Henry Smith Williams), New York: The Outlook Company, 1904. vol. 1-25. /5-е видання: New York: Encyclopaedia Britannica Press, 1926

Сучасні: Загальні
 Dictionnaire encyclopédique d'histoire. (éd. Michel Mourre)  vols. 1-5. 1996-1997, Paris : Larousse-Bordas, ISBN 2040270558 (etc.)

 Encyclopedia of Historians and Historical Writing. (Ed. Kelly Boyd). 2 Bde. Publisher: Routledge London 1999. 
 
 Propyläen Weltgeschichte. (Hrsg. Golo Mann u. August Nitschke) Bände 1-22. Berlin-Frankfurt/Main : Propyläen-Verlag, 1991. ISBN 3549050178

 The dictionary of dates. (Ed. Helen Rex Keller) New York : Macmillan, 1932-1934. - vol. 1-2. // репринт, 2-е видання - New York : Hafner Publishing Company, 1971. - vol. 1-2.  

 Der grosse Ploetz : die Enzyklopädie der Weltgeschichte. (35. Aufl.) Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, 2127 S. ISBN 9783525320082

 Советская историческая энциклопедия .  (СИЭ) Москва, Издательство: Советская энциклопедия, 1961-1976. - тт. 1-16.

Сучасні: Спеціалізовані за епохами

Древня історія 

 Reallexikon der Vorgeschichte. (Hrsg. Max Ebert) Verlag Walter de Gruyter & Co. : Berlin, 1925—1932. — Bde. 1-15.

 Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie. (Hrsg. Nils Aberg) Stockholm, Verlag der Akademie, 1930—1935. Bde. 1-5.

 Handbuch der Urgeschichte. (Hrsg. Karl J. Narr) Francke Verlag : Bern — München, 1966—1975. Bde. 1-2. //побудований за хронологічно-тематичним принципом

 Lexikon Früher Kulturen. (Hrsg. Joachim Herrmann) VEB Bibliographische Institut Leipzig, 1987. — Bde. 1-2. ISBN 3323001125 (f. Bde 1/2) // побудований за алфавітним принципом

 Handbuch der Vorgeschichte. (Hrsg. Hermann Müller-Karpe) Verlag C.H. Beck : München, 2. Aufl. 1977—1980 (1. Afl. 1966). Bde. 1-4. (в 4-х томах і 9-ти частинах) ISBN 3406079431 // побудований за алфавітним принципом

Антична доба 
 Reallexikon des classischen Alterthums für Gymnasien. (засновник серії Friedrich Lübker) — Verlag B. G. Teubner, Leipzig, 1855-1914 (8 перевидань). ( сучасне рос.перевидання)

 Lexikon der Alten Welt. (Hrsg. C. Andresen, H.Erbse u.a.) Artemis & Winkler Verlag, 1965/ 1994. - Bde. 1-3.  ISBN 3760810349; ISBN 9783760810348
 dtv-Lexikon der Antike. München : Deutscher Taschenbuchverlag, 1965. - Bde. 1-4. <за ліцензією видавництва Artemis & Winkler>

 Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (DNP). (Hrsg. Hubert Cancik) Metzler Verlag : Stuttgart — Weimar, 1996-. — Bde. 1-16. ISBN 3476014703 (видання що продовжується: до 2008 вийшли 16 томи в 19 книгах, також 4 додактові томи і Атлас; до 2010 заплановано ще 3 довідкові томи), // побудаваний за алфавітним принципом

 The Oxford Encyclopaedia of Archaeology in the Near East. (Ed. Eric M. Meyers) Oxford Univ. Press, 1996. — Vol. 1-5. ISBN 0195065123 (алфавитний принцип побудови)

 The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt: (Ed. Donald B. Redford) Oxford University Press, 2001. — Vol. 1-3. ISBN 0195102347

Середньовіччя 
 Lexikon des Mittelalters. (LMA) München und Zürich : Artemis-&-Winkler-Verlag /LexMA Verlag, 1980—2000. — Bde. 1-10. ISBN 3423590572 // побудований за алфавітним принципом, 31000 статей

 The New Cambridge Medieval History. (NCMH) Cambridge University Press, 1995—2005. — Vol. 1-8. ISBN 052136292X // побудований за хронологічно-тематичним принципом

 Dictionary of the Middle Ages. (DMA) (Ed. Joseph R.Strayer). American Council of Learned Societies, 1982—1989. — Vol. 1-13. ISBN 0684190737 // побудований за хронологічно-тематичним принципом

 Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Âge. (DEMA) (Ed. André Vauchez, Catherine Vincent) Paris : Ed. du Cerf, 1997. — vol. 1-2. ISBN 2204057908

  Dizionario enciclopedico del Medioevo. (Ed. André Vauchez, Claudio Leonardi) Roma : Città Nuova, 1998. — vol. 1-3. ISBN 8831192515; ISBN 9788831192514

 Encyclopédie médiévale (Ed. Eugène Emanuel Viollet le Duc, Georges Bernage) Paris : Inter-Livres, 1978 (1998, 2004). — tome 1-2. (719+720 S.) ISBN (t.1): 2909808610

 Le Moyen Age. (sous la dir. de Robert Fossier) Paris : Armand Colin, 1990, — vol. 1-3. (543, 541, 543 p.) : ill. ISBN 220037111-X. — 2200372035. — 2200370482 // 3-е видання: 2001

 Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder: fra vikingetid til reformationstid. (Olaf Olsen, Johannes Brøndsted) København : Rosenkilde og Bagger, 1956—1978, — bind 1-22.

Історія Нового часу 

 The New Cambridge Modern History. (Ed. George Richard Potter, Geoffrey Rudolph Elton & oth.) Vol.) London-N.Y. : Cambridge Univ. Press, 1957—1970. — vol. 1-14.

 Encyclopedia of the Renaissance. (Ed.-in-Chief Paul F. Grendler) N-Y: Charles Scribner's Sons in association with the Renaissance Society of America, 1999. vol. 1-6. ISBN 0684805146

 Enzyklopädie der Neuzeit. (Hrsg. Friedrich Jaeger) Verlag J.B.Metzler, Stuttgart/Weimar: 2005- . — Bde. 1-16. (Видання, що продовжується; дотепер вийшли тт. 1-10; Т. 11 запланований у травні 2010) ISBN 9783476019356

Регіональні історичні енциклопедії

Західна Європа 

 Handbuch der europäischen Geschichte.  (Hrsg. Theodor Schieder) Stuttgart : Union-Verlag / Klett-Cotta, 1968-1987. – Bde. 1-7. // побудований за хронологічним принципом

 Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. (RGA) (+2 Register-Bände). 2. Auflage. Verlag Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1968/73-2007. - Bde. 1-35. ISBN 311016227X (etc.) (1-е видання: K. J. Trübner, Strassburg 1911–1919, – в 4-х томах) // побудований за алфавитним принципом

 The Oxford History of the British Empire. Oxford.Univ. Press. 1998-1999. - vol. 1-5.

  A New History of Ireland. Oxford.Univ. Press. vol. 1-9. (vol. 9. Maps, Genealogies) (побуд. за хронологічним пр.)

 Handbuch der deutschen Geschichte. (засновник серії: Hrsg. Bruno Gebhardt) 1-ше видання: 1891 р.
 10-те видання: Stuttgart : Klett-Cotta Verlag, 2001-2005. Bde. 1-22(24).
 Enzyklopädie deutscher Geschichte. (Hrsg. Lothar Gall u.a.) München : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1988-... - Bde. 1-100. (комплексний проект в 100 тт.; до 2010 вийшло 87 томім)

 Diccionario de Historia de España. (dirigido por German Bleiberg) 2. ed., Madrid : Ediciones de la Revista de Occidente. 1968-1969. - v. 1-3.
 Enciclopedia de historia de España. (dirigida por Miguel Artola) Madrid: Alianza, 1988-1993. - vol. 1-7.

 Historia des Catalans. (direccio Ferran Soldevila) Barcelona, 2. Ed. 1968. toms I-V.

 Historische Lexikon der Schweiz. (HLS) - видається трьома мовами - Hrsg. Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz. Schwabe: Basel, 2002 - (видання що продовжується) ISBN 9783796519000; ISBN 3796519008 (заплановано випуск 13 томів до 2014 р., всього 40.000 статей. Кожен рік виходить по тому. У 2002 вийшов 1-й том, в жовтні 2007 - шостий)

Східна Європа 

 The Oxford dictionary of Byzantium. (Ed.-in-Chief Alexander P. Kazhdan) New-York, Oxford : Oxford Univ. Press, 1991. – vol. 1-3.

 Encyklopedia staropolska ilustrowana. (Ed. Zygmunt Gloger) 1900-1903. - tt. 1-4.
 Encyklopedia staropolska (Ed. Alexander Brücker, Karol Estreicher)  Warszawa, 1937. - tt. 1-4. 
Encyklopedia staropolska. Warszawa : Panstw. Wyd. Nauk., 1990. - tt. 1-4. 

 Słownik starożytności słowiańskich. (red. Gerard Labuda i Zdzisław Stieber)  Wrocław-Warszawa-Krakow : Wyd. PAN, 1961-1996. - Tomy 1-8. 

 The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History (MERSH). Ed. by Joseph L. Wieczynski, George N. Rhyne. Academic International Press, - vol. 1-55 (1976-1993); Index: vol. 56-60 (1995-2006) - ISBN 0875690645 (set) 

 Радянська енциклопедія історії України . (відповід. ред. секретар з ідеології ЦК КПУ А.Д.Скаба) Київ: Головна редакція УРЕ, 1969-1972. - тт. 1-4.

 Ukraine: A History. (Ed. Orest Subtelny) University of Toronto Press, 1rd edition 1989, 2nd edition 1994. 3rd edition, 2000

 Довідник з історії України. (ред. І.Підкова) Інститут історичних досліджень Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка; Київ : Видавництво "Генеза", 1993-1999. - тт. 1-3. (побудований за алфавітним принципом) ISBN 5770751908 (т.1); ISBN 5770785527 (т.2); ISBN 9665042378 (т.3)

 Енциклопедія історії України. У 10 томах. Київ: Наукова думка, 2003 - 2013.

 Большая историческая энциклопедия. (научн.ред. В.В.Славкин и др.) в 1 томе. Москва: Изд-ва «Слово», Олма-Пресс Образование, 2003. 943 стр. ISBN 5812301751

 Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия. (Автор-составитель В. В. Богуславский) – тт. 1-2. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - ISBN 5224022495

Азія 

 The Encyclopedia of Asian History. (ed. Ainslie Thomas Embree) NY: Charles Scribner's Sons, 1988. - vols. 1-4. ISBN 0684186195 (set)

Північна Америка 
 Encyclopedia of American Social History. (eds. M.C.Kupiec,  a.o.) NY: Charles Scribner's Sons, 1993. - vols. 1-3.

 Encyclopedia of the United States in the Nineteenth Century. NY: Charles Scribner's Sons, 2001. - vols. 1-3.

Центральна та Південна Америка 

 The Cambridge History of Latin America. (Ed. Leslie Bethell) Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984-2008. - Vol. 1-12. ISBN 0521232244; ISBN 9780521395243 (etc.) // видання побудовано за хронологічним принципом

 Dicionario histórico-biográfico brasileiro. 1930-1983. Coordenação de Israel Beloch e Alzira Alves de Abreu. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporánea do Brasil, 1984. - vols. 1-4.

 Diccionario Porrúa de historia, biografía, y geografía de México. 6a ed corr y aum. Mexico: Editorial Porrúa, 1995. 4- vols. 1-4.

 Diccionario enciclopédico del Perú, ilustrado. Lima: Editorial Mejía Baca, 1966-1967. - vols. 1-3.

 Diccionario de historia de Venezuela. Caracas: Fundación Polar, 1987. - vols. 1-3.

Африка 

 Encyclopedia of African History. (Ed. Kevin Shillington) Fitzroy Dearborn :  New York, 2005. – vol. 1-3. ISBN 9781579582456
 The Cambridge History of Africa. (Ed. J. Desmond Clark a.o.) 1982-1989. - vol. 1-8.  ISBN 052122215X

 Histoire Generale de L’Afrique. (Dir. Joseph Ki-Zerbo) Paris : Jeune Afrique : UNESCO : Stock. 1980-1998. TT.1-8,

Посилання

Див. також
Список універсальних енциклопедій
Список філософських енциклопедій

Енциклопедії